El término Goldin puede referirse a:
 Daniel (Saul) Goldin
 Nan Goldin
 Rubén Goldín

 Goldin Finanzas 117

Göldin 
 Anna Göldin